

Етап 1

Група 1

Група 2

Етап 2

Плей-офф

Плей-офф: Південна Америка - Океанія

Посилання 
 2006 FIFA World Cup на FIFA.com  

Чемпіонат світу з футболу 2006